

Населені пункти та їхні частини
 Наленчув — місто в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Наленчув — гміна в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Наленчув — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Наленчув — частина міста Кельців у Свентокшиському воєводстві

Примітки